Прай () — коммуна в Италии.
 Прай () — коммуна во Франции.
  — народ Таиланда, относящийся к кхмуйским.
 Прай, Дьёрдь — венгерский учёный-иезуит, историк, историограф.